Бахио Редондо има више значења:

 Бахио Редондо (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бахио Редондо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бахио Редондо (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бахио Редондо (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Бахио Редондо (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Бахио Редондо, Ел Сепо (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику